Enmore – miejscowość w Nowej Południowej Walii (Australia)
 Enmore – miejscowość w Gujanie
 Enmore – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset